Liotia lurida är en snäckart som beskrevs av Dall 1913. Liotia lurida ingår i släktet Liotia och familjen turbinsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Turbinsnäckor
lurida